

Коптілово — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Коптілово — селище, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область